Hutter ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Hutter ist ein Berufsname, der sich auf den Hutmacher bezieht.

Namensträger 
 Alfons Hutter (* 1953), deutscher Geistlicher
 Andreas Hutter (1963–2016), österreichischer Journalist, Filmhistoriker und Buchautor
 Axel Hutter (* 1961), deutscher Philosoph
 Barry Hutter (* 1986), US-amerikanischer Pokerspieler
 Birgit Hutter (* 1941), österreichische Kostümbildnerin
 Charles Hutter (1916–1989), US-amerikanischer Schwimmer
 Christian Hutter (* 1983), österreichischer Fußballspieler
 Christoph Hutter (* 1969), deutscher Psychodramatiker, Autor und Pädagoge
 Claus-Peter Hutter (* 1955), deutscher Naturschützer, Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher
 Clemens M. Hutter (1930–2022), österreichischer Journalist und Buchautor
 Elias Hutter (1553–1605/09), deutscher Orientalist
 Elisabeth Caspar-Hutter (* 1949), Schweizer Politikerin (SP)
 Ernst Hutter (* 1958), deutscher Dirigent, Musiker und Komponist
 Franz Hutter (1865–1924), deutscher Geograph
 Franz-Josef Hutter (1963–2013), deutscher Menschenrechtsaktivist und Politikwissenschaftler
 Franz Karl Hutter (1865–1924), deutscher Offizier und Afrikaforscher
 Gardi Hutter (* 1953), Schweizer Schauspielerin und Autorin
 Georg Hutter (um 1472–1531), deutscher Theologe und Büchersammler
 Gerhard Hutter (* 1965), österreichischer Politiker (Liste Burgenland), Landtagsabgeordneter
 Hans Hutter (1913–2006), Schweizer Spanienkämpfer
 Hans Hutter (Politiker) (1914–1997), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalpolitiker
 Hans-Peter Hutter, österreichischer Umweltmediziner 
 Heribert Hutter (1926–2012), österreichischer Kunsthistoriker
 Irmgard Hutter, österreichische Kunsthistorikerin
 Jakob Hutter († 1536), Begründer der Glaubensgemeinschaft der Hutterer
 Jan Hutter (* 1984), Schweizer Schauspieler
 Jasmin Hutter (* 1978), Schweizer Politikerin (SVP)
 Jonathan Hutter (* 1989), deutsch-schweizerischer Schauspieler
 Jörg Hutter (* 1958), deutscher Soziologe
 Josef Hutter (1894–1959), tschechischer Musikwissenschaftler und -pädagoge
 Karl Hutter (1851–1913), Patentinhaber Bügelverschluss
 Katja Hutter (* 1982), österreichische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Lena Hutter (auch Heinz-Hutter; 1911–2003), deutsche Schauspielerin, Gründerin und Theaterleiterin des Fränkischen Theaters Schloss Maßbach
 Leonhard Hutter (1563–1616), lutherischer Theologe
 Manfred Hutter (* 1957), österreichischer Religionswissenschaftler
 Marcus Hutter (* 1967), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Maria Hutter (* 1982), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Martin Hutter (* 1970), österreichischer Wrestler, siehe Michael Kovac
 Markus Hutter (* 1957), Schweizer Unternehmer und Politiker

 Michou Hutter (* 1958), österreichische Filmeditorin und Malerin
 Monika Hutter (1949–2001), Schweizer Politikerin (SP)
 Otto Hutter (1924–2020), britischer Physiologe
 Richard Hutter (1883–1947), österreichischer Schriftsteller, Kabarettist und Drehbuchautor beim deutschen Stummfilm
 Sarina Hutter (* 2002), Schweizer Unihockeyspielerin
 Schang Hutter (1934–2021), Schweizer Bildhauer
 Sophie Hutter (* 1990), Schweizer Schauspielerin
 Theodor Hutter (1860–1932), (sudeten)deutscher Heimatforscher, Archivar, Journalist und antisemitischer Heimatdichter
 Thorsten Hutter (* 1960), deutscher Diplomat
 Walter Hutter (* 1964), deutscher Pädagoge
 Willi Hutter (1896–1936), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Hutter (1928–2014), österreichischer Maler, Graphiker und Dozent
 Xaver Hutter (* 1976), österreichischer Schauspieler

Siehe auch 
 Hutter & Schrantz, österreichisches Unternehmen
 Hutter-Preis
 Huter
 Hütter
 Hutterer (Begriffsklärung)

Weblinks 
 Hutter bei forebears.io

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname